Bennett puede hacer referencia a:

Apellidos 

 Bennett (apellido), apellido inglés.

Geografía

Australia

 Lago Bennett (Australia), lago australiano.

Canadá

 Bennett (Columbia Británica).
 Complejo volcánico Lago Bennett.
 Lago Bennett (Canadá), lago canadiense.
 Montes Bennett, montes canadienses.
 Monte Richard Bennett, monte canadiense.
 W. A. C. Bennett Dam.

Inglaterra

 Bennett End, pueblo de Buckinghamshire.

Estados Unidos

Localidades

 Bennett (California).
 Bennett (Carolina del Norte).
 Bennett (Colorado).
 Bennett (Dakota del Sur).
 Bennett (Iowa).
 Bennett (Wisconsin).
 Bennett Flows (Wisconsin).
 Bennett Moolatte (Wisconsin).
 Bennett Springs (Misuri).

Islas

 Isla Bennett, en el mar de Siberia Oriental.
 Islas Bennett, en la Antártida.
 Islas Marshall Bennett, parte de Papúa Nueva Guinea.

Educación

 Bennett College, en Greensboro, Carolina del Norte.
 Bennett Middle School, en Salisbury, Tennessee.

Otros lugares de Estados Unidos

 Bennett Creek.
 Bennett Park (Nueva York), parque público en la ciudad de Nueva York.
 Bennett Place, en Carolina del Norte, un sitio de la guerra civil estadounidense.
 Floyd Bennett Field, primer aeropuerto municipal de Nueva York.
 Floyd Bennett Memorial Airport.
 Valle Bennett, en el Condado de Sonoma, California.